Unified Modeling Language – linguaggio di modellazione unificato
 University of Massachusetts Lowell – università statunitense
 User-mode Linux – kernel Linux